Чемпіонат Угорщини з футболу 1973—1974 — 72-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1974—1975 як переможець Кубку Угорщини 1973—1974.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1973—1974
Угорщина
Угорщина
1973 в угорському спорті
1974 в угорському спорті